Изма́йловские пруды — цепь прудов в Восточном административном округе города Москвы. Расположены на территории Измайловского лесопарка вблизи реки Серебрянки. Известны с конца XVII века. Представляют собой каскад из 13 водоёмов, соединённых между собой протоками. Общая площадь Измайловских прудов — 0,422 км².

История 
Пруды в районе нынешнего Измайловского парка известны с конца XVII века и были созданы как часть системы гидросооружений на реке Серебрянке. Каждый пруд имел своё название: Просянский, Серебряно-Виноградный, Декоративный, Ольняный, Красный, Лебедянский, Совхозный, Собачий. В этом же столетии в парке обустроили большое садоводство, пчеловодство и хмелеводство, выстроены мельницы для перемалывания муки. Были поставлены сараи для сушки льна и хлеба, а также льняной и стеклянный заводы.

Во времена Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича в царской резиденции Измайлово только для разведения рыбы по одним данным было 37 прудов, по другим — 20.

Комплекс прудов 

В настоящее время к Измайловским прудам причисляются 13 водоёмов общей площадью 0,422 км². Биолог Юрий Насимович относит к Измайловским прудам 14 водоемов, за вычетом системы Терлецких прудов — 9. Некоторые исследователи учитывают также и ныне не существующие Хапиловские пруды, которые были осушены во времена правления Павла I.

По сведениям историка Василия Кругликова в Измайловской вотчине во второй половине XVII века, находились следующие пруды:

 Стеклянный (для нужд стекольного завода)
 Пиявочный (для разведения медицинских пиявок)
 Зверинецкий (для большого Измайловского зверинца)
 Просянский (по названию Просянского сада, где разводили полевые сельскохозяйственные культуры, в том числе просо)
 Белевский пруд
 Дворцовый пруд
 Новослободские пруды
 Хохловский пруд
 Соболевские пруды
 Каменный пруд
 Хапиловский пруд
 Измайловский пруд
 Косинский пруд
 Липитинские пруды
 Строкинский пруд
 Золотой пруд
 Харигозинский пруд
 пруды на Измайловском острове
 пруды в Виноградном саду
 пруд под Житным двором
 пруд в земляничнике
 пруд под тутовым садом

Современность 
Серебряно-Виноградный пруд
Считается старейшим и крупнейшим прудом в каскаде. Средняя глубина 2-3 метра. Питание происходит за счёт грунтовых и поверхностных вод, а также из водопровода. Ранее были раздельными. Своё название получили от реки Серебрянки частью русла которой был раньше Серебряный пруд, а вокруг Виноградного пруда выращивали плодоносящие фруктовые деревья. Общая площадь пруда составляет 17,5 га.

Лебедянский пруд
Ранее назывался Лебедевским прудом, потому что в XVII веке на нём содержали лебедей. Площадь пруда составляет 16 га, считается вторым по размеру в каскаде Измайловских прудов. Средняя глубина 2-3 метра. Питание происходит так же, как и в Серебряно-Виноградном пруду. В настоящее время используется как место отдыха.

Красный пруд
Название получил из-за близости к царскому (красному) двору. Берега пруда естественные. В нём разрешено купание.

Олений пруд
Пруд выкопали более 300 лет назад, чтобы замачивать лён, который мяли в льняном дворе неподалеку. На месте бывшей льняной фабрики в годы Первой Мировой войны построили пороховой завод. В 1916 году на заводе случился взрыв. Огромные валы земли вокруг Оленьего пруда остались после него. В настоящее время сохранился фундамент одного из пороховых корпусов.

Декоративный пруд
Комплекс из трех прудов, соединенных протоками. Первый пруд соединен также с Оленьим. Часть берега Декоративного пруда — это бетонная плотина. У второго и третьего водоема берега относительно крутые и частично забетонированы. Глубина воды у берега третьего пруда около 50 см. Вокруг пруда проложена прогулочная дорожка.

Круглый пруд
Ранее назывался Софроновским, располагается в западной части Измайловского парка. Берега пруда забетонированы. В центре находится остров.

Терлецкие пруды

Названы в честь генерала Александра Торлецкого, который приобрел и обустроил местность, представляют собой пять водоемов, созданных в период с XVIII века до начала XX века.

Собачий или Большой Ивановский пруд
В настоящее время пруд является стокоприёмником. В месте выхода вод пруда на территорию парка были установлены очистные сооружения.

Пруды находятся под наблюдением «Мосводостока».

Экология 
В настоящее время вода прудов сильно загрязнена. Возле них установлены таблички, запрещающие купаться, которые отдыхающие обычно игнорируют.

В качестве водоохранных мер реки Серебрянки при её выходе из коллектора на территорию парка построены очистные сооружения, поэтому в Лебедянский пруд поступает только чистая вода. Регулярно на нём отдыхают рыбаки. Несмотря на это, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды была зафиксирована гибель рыбы.

По информации ГПБУ «Мосприрода», недалеко от Измайловского парка был обнаружен краснокнижный чёрный дятел (желна), места гнездовья этих птиц обычно в долине реки Серебрянки. В лесопарке проживают занесенные в Красную книгу Москвы большой пёстрый и белоспинный дятлы, а также ястреб-перепелятник.

В 2005 году были замечены кряква и обыкновенный гоголь с потомством. Реже можно наблюдать огаря.

Примечания 

Пруды Москвы
Измайлово